Asal ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Asal (* 1997), deutscher Pianist
 Karl Asal (1859–1929), Verwaltungsjurist im Großherzogtum Baden
 Karl Asal jun. (1889–1984), deutscher Jurist und Beamter
 Mostafa Asal (* 2001), ägyptischer Squashspieler
 Walther Asal (1891–1987), deutscher Generalstabsarzt und Chirurg

Asal bezeichnet:
 Asal (Vorname), weiblicher Vorname (mit Namensträgerinnen)

ASAL steht als Abkürzung für:
 Agence Spatiale Algérienne, die algerische Weltraumorganisation

Abkürzung